Lawa steht für:

 Lawa / Лава, russischer Unterlauf des Flusses Łyna; siehe Łyna (Fluss)
 Lawa, früherer Name des Flusses Ślęza in Polen
 Lawa (Lofa), Fluss in Liberia
 Lawa (Indonesien), Fluss in Kalimantan Timur, Indonesien  
 Lawa (Leningrad), Fluss in der russischen Oblast Leningrad
 Lawa (Suriname), Grenzfluss zwischen Suriname und Französisch-Guyana 
 Lawa (Volk), Name eines Volkes in Thailand 
 Titel eines Liedes von Republika

LAWA steht als Abkürzung für:

 Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser

 
Siehe auch:
 Lava (Begriffsklärung)